Perpetuum Mobile (lateinisch „dauerhaft beweglich“) steht für:

 Perpetuum mobile (auch Perpetuum mobile erster Art), sich ohne zugeführte Energie bewegende Konstruktion
 Perpetuum mobile zweiter Art, Maschine, die den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verletzt, nicht aber den Energieerhaltungssatz, siehe Perpetuum mobile #Perpetuum mobile zweiter Art
 Perpetuum Mobile (Musik), Instrumentalstück
 Perpetuum Mobile (Album), Musikalbum der Band Einstürzende Neubauten (2004)
 Perpetuum Mobile (Schach), Typ einer Aufgabe in der Schachkomposition
 Perpetuum Mobile (Film), kanadisch-mexikanischer Film von Nicolás Pereda (2009)